Postępowanie sprawdzające – w postępowaniu karnym
 Postępowanie sprawdzające – w sprawie dopuszczenia do informacji niejawnych